Ке́тлер может означать:

 Кеттлер, Александр фон (1658—1686) — принц Курляндии.
 Кетлер, Вильгельм (1574—1640) — герцог Курляндии и Семигалии
 Кетлер, Готхард — последний магистр Ливонского ордена, 1-й герцог Курляндии, основатель рода Кетлеров
 Карл Якоб Кетлер (1654—1677)
 Кетлер, Мария Амалия (1653—1711) — ландграфиня Гессен-Кассельская
 Фердинанд Кетлер (1655—1737), номинальный герцог в 1711—1737 годах
 Фридрих II Казимир Кетлер (1650—1698)
 Фридрих III Вильгельм (1692—1711) — герцог Курляндский с 1698 года
 Кетлер, Фридрих (1569—1642) — герцог Курляндии и Семигалии
 Кеттлер, Якоб (1610—1682) — герцог Курляндии и Семигалии

См. также 
 Кеттелер
 «Kettler» — фирма, выпускающая спортивный инвентарь